Бруно Кремер — французький актор
 Вернер Кремер (1940 — 2010) — німецький футболіст
 Ґідон Кремер — латвійський скрипаль і диригент
 Герберт Кремер — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики
 Анджей Кремер — польський юрист, дипломат
 Уте Фінк-Кремер (Ute Finckh-Krämer) — німецький політик  з фракції соціал-демократів